Ian SBF, diretor e roteirista brasileiro, co-fundador do Porta dos Fundos
 Société Botanique de France
 Sociedade Brasileira de Física, associação civil constituída por físicos do Brasil
 Sociedade Brasileira de Ferreomodelismo
 SBF 120, índice da bolsa de Paris
 Grupo SBF, grupo varejista brasileiro, controladora da rede de lojas Centauro

Desambiguação
Desambiguações de siglas